

Miejscowości w Stanach Zjednoczonych 
 White Hall – miejscowość w stanie Alabama, w hrabstwie Lowndes
 White Hall – miasto w stanie Arkansas, w hrabstwie Jefferson
 White Hall – miasto w stanie Illinois, w hrabstwie Greene
 White Hall – miasto w stanie Wirginia Zachodnia, w hrabstwie Marion

Gminy w Stanach Zjednoczonych 
 White Hall (ang. White Hall Township) – gmina w stanie Illinois, w hrabstwie Greene

Zobacz też 
 Bitwa pod White Hall – bitwa podczas wojny secesyjnej (15-16 grudnia 1862) na terenie hrabstwa Wayne w stanie Karolina Północna